

Кленова — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Кленова — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Кленова — присілок, Оричівський район, Кіровська область
 Кленова — присілок, Тарногський район, Вологодська область

Кленова — село, Звягельський район, Житомирська область